Наградата Грами се присъжда в редица категории, всяка от които касае специфичния принос за музиката. Тези категории се посочват при изготвянето на списъка с номинации, от които се избира победителят. Броят и видът на категориите се променя с времето.

Основни категории 
Четирите най-престижни награди Грами са в обща категория, която не зависи от конкретния музикален жанр и се дават за:

 Албум на годината се присъжда на изпълнителя и екипа, продуцирал цял музикален албум.
 Запис на годината се присъжда на изпълнителя и екипа, продуцирал една песен
 Песен на годината се присъжда на автора/композитора на песен
 Най-добър нов изпълнител се присъжда на изпълнител, който през въпросната година е издал първи запис, с който е станал известен на публиката (това може да не е първият запис изобщо на този изпълнител)

Останалите награди се присъждат за изпълнение и продукция в специфични жанрове, както и за други приноси като художествено оформление и видео. Специални награди се присъждат за цялостен принос към музикалната индустрия.

 Grammy Hall of Fame
 Grammy Legend Award
 Грами за цялостен принос
 Grammy Tech Award
 Grammy Trustees Award

Категории по жанрове

Алтернативна музика 
 Най-добър алтернативен музикален албум

Блус 
 Най-добър традиционен блус албум
 Най-добър съвременен блус албум

Детска музика 
 Best Album for Children
 Best Musical Album for Children
 Best Spoken Word Album for Children

Класическа музика 
 Best Orchestral Performance
 Best Classical Vocal Performance
 Best Classical Performance, Operatic or Choral
 Best Opera Recording
 Best Choral Performance
 Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra)
 Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra)
 Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra)
 Best Small Ensemble Performance (with or without conductor)
 Best Chamber Music Performance
 Best Classical Contemporary Composition
 Best Classical Album
 Best Classical Crossover Album
 Best New Classical Artist

Комедия 
 Best Comedy Album
 Best Spoken Comedy Album

Композиране и аранжимент 
 Best Instrumental Composition
 Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media (now in the "Film/TV/Media" field)
 Best Score Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media (now in the "film/TV/media" field)
 Най-добър аранжимент
 Най-добър музикален аранжимент
 Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s)
 Best Vocal Arrangement for Two or More Voices

Кънтри 
 Best Female Country Vocal Performance
 Best Male Country Vocal Performance
 Best Country Performance, Duo or Group - Vocal or Instrumental
 Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal
 Best Country Collaboration with Vocals
 Best Country Instrumental Performance
 Best Country & Western Recording
 Best Country & Western Single
 Най-добра кънтри песен
 Най-добър кънтри албум
 Best Bluegrass Album
 Best New Country & Western Artist

Dance 
 Best Dance Recording (previously in "Pop")
 Best Electronic/Dance Album

Диско музика 
 Best Disco Recording

Филм/TV/Медия 
 Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
 Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media (previously in the "composing and arranging" field)
 Best Score Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media (previously in the "composing and arranging" field)

Фолк 
 Best Ethnic or Traditional Folk Recording
 Best Traditional Folk Album
 Best Contemporary Folk Album
 Best Native American Music Album
 Best Hawaiian Music Album

Госпъл 
 Best Gospel Performance
 Best Gospel Song
 Best Gospel Performance, Traditional
 Best Gospel Performance, Contemporary
 Best Gospel Vocal Performance, Female
 Best Gospel Vocal Performance, Male
 Best Gospel Vocal Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus
 Best Soul Gospel Performance
 Best Soul Gospel Performance, Traditional
 Best Soul Gospel Performance, Contemporary
 Best Soul Gospel Performance, Female
 Best Soul Gospel Performance, Male
 Best Soul Gospel Performance, Male or Female
 Best Soul Gospel Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus
 Best Inspirational Performance
 Best Pop/Contemporary Gospel Album
 Best Rock Gospel Album
 Best Traditional Soul Gospel Album
 Best Contemporary Soul Gospel Album
 Best Southern, Country or Bluegrass Gospel Album
 Best Gospel Choir or Chorus Album

Исторически 
 Най-добър исторически албум

Джаз 
 Най-добра джаз вокалистка
 Най-добър джаз вокалист
 Най-добро вокално изпълнение, дует или група
 Best Jazz Instrumental Solo
 Best Jazz Instrumental Album, Individual or Group
 Best Large Jazz Ensemble Album
 Best Jazz Fusion Performance
 Best Original Jazz Composition
 Най-добър вокален джаз албум
 Най-добър съвременен джаз албум
 Best Latin Jazz Album

Латино музика 
 Best Latin Recording
 Best Latin Pop Album
 Best Traditional Tropical Latin Album
 Best Mexican/Mexican-American Album
 Best Latin Rock/Alternative Album
 Best Tejano Album
 Най-добър салса албум
 Най-добър меренге албум
 Най-добър салса/меренге албум

Музикално шоу 
 Best Musical Show Album
 Best Sound Track Album or Recording of Original Cast From a Motion Picture or Television

Видео клип 
 Best Short Form Music Video
 Best Long Form Music Video
 Best Concept Music Video
 Best Performance Music Video
 Video of the Year

Ню Ейдж 
 Най-добър ню ейдж албум

Packaging and notes 
 Най-добра обложка
 Best Album Cover - Classical
 Best Album Cover - Other Than Classical
 Best Album Cover, Graphic Arts
 Best Album Cover, Photography
 Best Recording Package
 Best Boxed or Special Limited Edition Package
 Best Album Notes
 Best Album Notes - Classical

Полка 
 Най-добър полка албум

Поп 
 Best Vocal Performance, Female
 Best Vocal Performance, Male
 Best Performance by a Vocal Group
 Best Performance by a Chorus
 Best Performance by a Vocal Group or Chorus
 Best Instrumental Performance
 Best Female Pop Vocal Performance
 Best Male Pop Vocal Performance
 Best Contemporary (R&R) Solo Vocal Performance - Male or Female
 Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal
 Best Contemporary Performance by a Chorus
 Best Pop Collaboration with Vocals
 Best Performance by an Orchestra - for Dancing
 Best Performance by an Orchestra or Instrumentalist with Orchestra - Primarily Not Jazz or for Dancing
 Best Pop Instrumental Performance
 Best Pop Instrumental Performance with Vocal Coloring
 Best Contemporary Song
 Best Pop Vocal Album
 Best Pop Instrumental Album

Production and engineering 
 Best Engineered Album, Non-Classical
 Best Engineered Album, Classical
 Best Engineered Recording - Special or Novel Effects
 Best Remixed Recording, Non-Classical
 Producer of the Year, Non-Classical
 Producer of the Year, Classical
 Remixer of the Year, Non-Classical

R&B 
 Best Female R&B Vocal Performance
 Best Male R&B Vocal Performance
 Best R&B Solo Vocal Performance, Male or Female
 Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals
 Best Traditional R&B Vocal Performance
 Best R&B Instrumental Performance
 Best Urban/Alternative Performance
 Best Rhythm & Blues Recording
 Най-добра R&B песен
 Най-добър R&B албум
 Best Contemporary R&B Album

Рап 
 Best Rap Performance
 Best Rap Solo Performance
 Най-добро женско рап соло изпълнение
 Най-добро мъжко рап соло изпълнение
 Най-добро рап изпълнение на дует или група
 Best Rap/Sung Collaboration
 Най-добра рап песен
 Най-добър рап албум

Реге 
 Най-добър реге албум

Рок 
 Най-добро женско рок изпълнение
 Най-добро мъжко рок изпълнение
 Best Rock Vocal Performance, Solo
 Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal
 Best Rock Instrumental Performance
 Най-добро хардрок изпълнение
 Най-добро метъл изпълнение
 Best Hard Rock/Metal Performance Vocal or Instrumental
 Най-добра рок песен
 Най-добър рок албум

Звук 
 Best Surround Sound Album

Spoken 
 Best Spoken Word Album
 Best Spoken Comedy Album

Traditional Pop 
 Best Traditional Pop Vocal Album

Световна музика 
 Best World Music Album
 Best Traditional World Music Album
 Best Contemporary World Music Album

Награда Грами